Lago Inferiore (Mantova)
Lago Inferiore dell'Ischiator